Stierberg heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Stierberg (Arnstorf), Ortsteil der Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stierberg (Betzenstein), Ortsteil der Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Stierberg (Lam), Ortsteil des Marktes Lam, Landkreis Cham, Bayern
 Stierberg (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Stierberg (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Stierberg (Gemeinde Langschlag), Katastralgemeinde von Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Stierberg (Gemeinde Arnreit), Ortschaft von Arnreit, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Stierberg (Gemeinde Peilstein), Ortschaft von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Burg:
 Burgruine Stierberg, über Stierberg, Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern

Berge:
 Stierberg (Ortler-Alpen) oder Monte del Toro, 2243 m, Höhenpunkt am nördlichen Ortler-Ausläufer in den Ortler-Alpen zwischen Außertrafoi und Außersulden, Südtirol
 Stierberg (Hinterer Bayerischer Wald), 827 m, im Hinteren Bayerischen Wald südöstlich von Zwiesel im Stadtgebiet, Landkreis Regen, Bayern
 Stierberg (Vorderer Bayerischer Wald), 716 m, im Vorderen Bayerischen Wald südwestlich von Zenting im Gemeindegebiet, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Großer Stierberg, 675 m, im Kobernaußerwald nördlich von Schneegattern, Gemeinde Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich